België
Neudorf (België), een plaats in de gemeente Raeren in de provincie Luik

Canada
Neudorf (Canada), in de provincie Saskatchewan

Duitsland
Neudorf (Dietenhofen), een plaats in de deelstaat Beieren
Neudorf (Eutin), een dorp in Sleeswijk-Holstein
Neudorf (Harz), een plaats in de deelstaat Saksen-Anhalt
Neudorf (Oost-Friesland), een plaats in de deelstaat Nedersaksen

Frankrijk
Neudorf (Straatsburg), een wijk van de stad Straatsburg

Luxemburg
Neudorf (Luxemburg), een plaats in het kanton Luxemburg

Oostenrijk
Neudorf bei Parndorf, een gemeente in de deelstaat Burgenland
Neudorf bei Staatz, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk

Zwitserland
Neudorf (Zwitserland), een gemeente in het kanton Luzern